Тругларж, Антонин (Antonín Truhlář; 1849—1908) — чешский историк литературы.
 Тругларж, Йосеф (Josef Truhlář; 1840—1914) — чешский историк литературы.

Примечания